Jiji () – gmina miejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Jiji w 2016 roku liczyła 11 035 mieszkańców – 5290 kobiet i 5745 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4308, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,56 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou